Strømmen Idrettsforening é um clube de futebol da Noruega fundado em 1911. Sua sede fica em Strømmen.

Elenco Atual 
Atualizado em 13 de Agosto de 2014.

Clubes de futebol fundados em 1911
Clubes de futebol da Noruega